«Voila!» — третій музичний альбом Ін-Грід. В альбомі вміщено пісні англійською та французькою мовами.

Композиції 
Mama Mia — 3:38
Le Coquin — 3:28
Dans Tes Yeux — 3:39
Click Clock — 3:43
L'amoureuse — 3:52
Oui — 3:06
Jamais Eu — 3:11
Poings Fermés — 3:05
Où Est Ma Vie? — 3:35
Encore Une Fois — 3:07
C'est Pour Toi — 3:38
Love out of Time — 4:05
You Kissed Me — 3:07
Really Really Wanna — 3:39
Every Night — 3:40

Цікаві факти 
 Альбом окремо вийшов англійською мовою.
 Виходив спеціальний примірник «Voila!», де було вміщено шість додаткових композицій з двох попередніх альбомів.

Посилання 
  Офіційний сайт Ін-Грід 
   Музичні альбоми 

Музичні альбоми 2005